El término defensa hace referencia a varios artículos:

Arquitectura e ingeniería 
 Defensa (náutica), elemento para proteger los buques y las instalaciones portuarias.
 Defensa (arquitectura), elemento arquitectónico e ingenieril, como murallas y torres, que protegen una ciudad o punto fuerte.

Deportes 
 Defensa (fútbol), jugador cuyo puesto está designado entre el arco, o portería, y el mediocampo.
 Defensa (deporte), retaguardia o parte trasera de un equipo. También, cualquier estrategia destinada a neutralizar el ataque adversario.
 Defensa (bridge), pareja, y consecuentemente el juego de la misma, que no ha conseguido el contrato y debe, por ende, intentar derrotarlo.
 Defensa personal, técnicas de lucha para la autoprotección. En relación con artes marciales y deportes como el Kung-fu, Karate, Jiu Jitsu, Taekwondo y otros similares.
 Defensa o apertura abierta, tipo de apertura en el ajedrez destinada a dejar pasar el ataque adversario.

Derecho 
 Defensa (derecho), la parte integrante de un proceso judicial que ha sido imputada por uno o varios delitos.
 Legítima defensa (o defensa propia), una causa de justificación en derecho penal.
 Defensa de Necesidad, doctrina del derecho estadounidense que permite el no cumplimiento de formalidades y regulaciones legales en consideración de una necesidad más noble, que puede verse conculcada.

Historia 
Defensa de Buenos Aires: acontecimiento bélico sucedido en 1807 durante las Invasiones Inglesas.
 Gobierno de la Defensa, uno de dos gobiernos que se consideraron legales en Uruguay durante la Guerra Grande.

Militarismo 
 Defensa militar, acción militar frente a un ataque enemigo. Elementos bélicos dispuestos a defender una posición o territorio. (Nota: tenemos el artículo: ataque militar)
 Defensa antiaérea, sistemas de protección frente a ataques aéreos.
 Defensa o porra, artefacto para golpear.

Política 
 Defensa Civil, organización semi-gubernamental que brinda apoyo para hacer frente a desastres naturales.
 Defensa nacional, conjunto de actividades y políticas de los estados para evitar ataques militares externos.
 Ministerio de Defensa, en las divisiones del Poder Ejecutivo, encargada de la política militar.
 Industria de defensa, conjunto de empresas y organizaciones industriales que intervienen en la investigación, desarrollo, producción y operación de materiales, equipos e instalaciones militares.
 Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, una de las políticas consensuadas de la Unión Europea, véase

Psicología 
 Mecanismo de defensa, mecanismo psicológico no razonado que reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante.
 Defensa, en Teoría de la argumentación contra una imputación o a favor de una idea o posición.

Tecnología 
 Defensa (protección), instalaciones, armamento, sistemas electrónicos y/o personas destinadas a la protección de ataques enemigos (guerra, deporte, sistemas de protección)
 Defensa (resguardo),  mecanismo de protección contra un peligro.
 Defensa, parte frontal y trasera de un automóvil, llamado también parachoques.

Toponimia 
Calle Defensa, en Buenos Aires.
 La Défense, moderno distrito de negocios situado en el oeste de París.
 Arco de la Défense,  en el distrito de La Défense, París.

Enlaces externos